Ignalina kan syfta på:
Ignalina, en ort i Litauen
Ignalina landskommun – en kommun i Litauen
Ignalina (kärnkraftverk) – ett kärnkraftverk i Litauen